

Bułgaria 
 Rawnec – wieś w obwodzie Burgas
 Rawnec – wieś w obwodzie Dobricz
 Rawnec – schronisko turystyczne w Starej Płaninie
 Rawnec – szczyt w Starej Płaninie